Volvo S80 — автомобиль бизнес-класса, выпускавшийся шведским премиум-автопроизводителем Volvo. Производился с 1998 по 2016 годы.

Первое поколение 

Volvo S80 был представлен весной 1998 года как новый флагман марки. Он сменил на конвейере Volvo S90 и стал первым переднеприводным седаном E-класса в истории марки. Первое поколение выпускалось до 2006 года. Всего произведено 370 198 автомобилей. Так же существовали заводские версии Executive и Black Esthete.

Версия Executive отличалась от обычной модели обивкой из более дорогих сортов кожи, расширенной отделкой салона натуральным деревом и дополнительными опциями для комфорта пассажиров, к примеру, такими как обогрев задних сидений, зонт и пр. На ранних моделях задний диван опционально мог быть двухместным, а между пассажирами располагался бар, факс.

Версия Black Esthete — ограниченная серия, выпускавшаяся в 2003—2004 годах для стран Скандинавии, предлагалась только с двигателем Т6, с окраской кузова только в чёрный цвет, полностью чёрной передней оптикой и расширенной чёрной отделкой части хромированных элементов декора. Обивка сидений предлагалась из кожи либо (как опция) - комбинированная обивка из кожи и замши. Как и в версии Executive, была доступна расширенная отделка деревом, в том числе полностью деревянное рулевое колесо с вставками из кожи или замши.

Двигатели

Безопасность

Второе поколение 

Второе поколение было представлено 28 февраля 2006 года. Продажи стартовали в июне 2006 года. Автомобиль построен на платформе Ford EUCD.

S80L 
Версия с удлинённой колёсной базой разработана совместным предприятием Changan-Volvo в городе Чунцин, Китай, и производится только в Китае. Колёсная база и общая длина увеличены на 14 см. C 2011 имеет колесную базу 2976 мм и двигатели турбо 2.0 или 3.0.

Рестайлинг 
На Женевском автосалоне в 2013 году дебютирует обновленный седан. В ходе модернизации изменилось оформление передней части, в салоне появился цифровой щиток приборов и подрулевые переключатели. Улучшились топливные показатели двигателей.

Двигатели

Продажи 

 * - вместе с Volvo V70 и Volvo XC70
 ** - S80+S80L
 *** - old+new

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт компании Вольво в России

S80